Cet article traite de la saison 1968-1969 du Mouloudia Club d'Oran. qui été la cinquiéme saison en Division Nationale une . 

Les matchs se déroulent essentiellement en Championnat d'Algérie 1968-1969.

Compétitions

Division Nationale

Championnat

Rencontres

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres

Statistiques

Meilleurs buteurs 

</center>

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Sources 
 RSSSF:Algeria season 1968-1969
Benfedah N., Rétrospective du football Oranais, La voix de l'Oranie du .( Archives de M'hammed Z - Algerie ) .

Annexes

Articles connexes 
 Mouloudia Club d'Oran

Liens externes 

1968-1969
Oran MC